Dajin Jiao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Beiwei Jiao, udde, Fujian, 
 Dajing Yuzi, ö, Fujian, 

Robotskapade Kinaförgreningar